Dit is een lijst van rechters van het Gerecht van de Europese Unie dat zich bevindt in Luxemburg. Het Gerecht maakt deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De rechtspraak van het Gerecht wordt uitgevoerd door 28 rechters. Elke lidstaat van de EU wordt door een rechter vertegenwoordigd.

Rechters

Griffiers

Externe links 
CVRIA, Presentatie van de leden
CVRIA, Protocollaire volgorde

Europees Gerecht
Hof van Justitie van de Europese Unie